Il singolare del Dubai Tennis Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karel Nováček era il detentore del titolo.
Magnus Gustafsson ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-4 6-2.

Teste di serie

  Sergi Bruguera (finale)
  Thomas Muster (secondo turno)
  Petr Korda (quarti)
  Magnus Gustafsson (campione)

 Ivan Lendl (quarti) 
 Wayne Ferreira (semifinali) 
 Karel Nováček (secondo turno) 
 Aleksandr Volkov (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 1994
ATP Tour 1994